Askören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Askören, Iniö, Åboland, 
 Askören, Korpo, Åboland, 
 Askören, Raseborg, Nyland,

Se även
Askö (olika betydelser)
Äskören
Aspören

Robotskapade Finlandförgreningar